Грабковцы () — село,
Млыновецкий сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122686003. Население по переписи 2001 года составляло 146 человек .

Географическое положение 
Село Грабковцы находится на правом берегу реки Стрыпа,
выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Метенев,
ниже по течению примыкает село Млыновцы.
Рядом проходит железная дорога, станция Зборов в 1,5 км.

История 
 1598 год — дата основания.
 В 1965 году присоединено к селу Млыновцы.
 В 1993 году село восстановлено.

Примечания